El nombre Luis Vega puede referirse a:

 Luis de Vega (?-1562), arquitecto español.
 Luis Vega Escandón (1928−2014), abogado y político democristiano español.
 Luis Vega González (1960-), matemático español.